Осада Атталии (Антальи) турками-сельджуками происходила в 1207 году, результатом её стал захват турками этого важного морского порта.

Предыстория 
В результате четвёртого крестового похода в 1204 году Византийская империя перестала существовать, её земли были разделены между новыми государствами. «Наследница» Византии, Никейская империя, получила большую часть западной Малой Азии, однако не сумела удержать её полностью.

После удачных походов сельджуков на бывшие византийские владения в Малой Азии в 1204—1205 турки двинулись на Анталью (прежде город захватывался турками в конце XI века на короткий период) и после короткой осады овладели городом и выходом к Средиземному морю. Начался новый период укрепления турецкой власти в Малой Азии.

См. также 
 Феодор I Ласкарис
 Хронология Византии

Ссылки 
 Хронология Византии в XIII веке 

Сражения по алфавиту
Сражения византийско-сельджукских войн
1207 год
Анталья (ил)
Осады 1207 года